Докторово — название населённых пунктов:

Россия 
 Докторово — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Докторово — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Докторово — деревня в Новомосковском районе Тульской области.

Украина 
 Докторово — село в Ширяевском районе Одесской области.